Il y a eu deux batailles de Breitenfeld qui eurent lieu toutes les deux pendant la Guerre de Trente Ans :
 La Bataille de Breitenfeld (1631) appelée également première bataille de Breitenfeld.
 La Bataille de Breitenfeld (1642) appelée également seconde bataille de Breitenfeld ou encore Bataille de Leipzig (1642).